Э́рика Роуз Алекса́ндер (; род. , Уинслоу, , США) — американская актриса, наиболее известная благодаря роли Максин Шоу в ситкоме Fox «Холостые мужчины и незамужние женщины» (1993—1998). За эту роль она получила множество наград, включая две награды NAACP Image Award в категории «Выдающаяся актриса в комедийном телесериале».

Жизнь и карьера 
Александер родилась и выросла в Уинслоу, штат Аризона, и обучалась в Нью-Йоркском университете, однако покинула его ради роли в мини-сериале 1989 года «Махабхарат». В следующем году она снялась напротив Вупи Голдберг в фильме «Долгий путь пешком домой», после чего два года снималась в ситкоме NBC «Шоу Косби».

После роли в недолго просуществовавшем сериале ABC «Впадая в крайности» (1992—1993), Александер в 1993 году начала сниматься в ситкоме Fox «Холостые мужчины и незамужние женщины», наравне с Куин Латифа, Ким Коулз и Ким Филдс. Шоу продолжалось на протяжении пяти сезонов, вплоть до 1998 года. Александер в последующие годы сыграла главную роль в сериале Showtime «Город улиц» (2002—2003), а также имела второстепенные роли в «Справедливая Эми», «В простом виде», «Последний настоящий мужчина» и «Низкое зимнее солнце».

На большом экране, Александер появилась в фильмах «Студия 54» и «Дежа вю», а в дополнение к этому оставалась частым гостем на телевидении, в таких сериалах как «Закон и порядок: Специальный корпус», «Седьмое небо», «Скорая помощь», «Мыслить как преступник», «Доктор Хаус» и «Форс-мажоры».

Личная жизнь 
Замужем за художником и сценаристом Тони Пурьером.

Фильмография

Примечания

Ссылки